Craigantlet (schip, 1972)
 Craigantlet (plaats) - plaats in Noord-Ierland
 Craigantlet Hillclimb - sportwedstrijd in Noord-Ierland bij bovenstaande plaats